L'édition 2019 du tournoi de tennis de Monterrey se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Garbiñe Muguruza s'impose en finale du simple, Asia Muhammad et Maria Sanchez celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Canadienne Eugenie Bouchard, des Britanniques Katie Boulter et Heather Watson, de la Croate Donna Vekić, de la Chinoise Wang Yafan, de l'Ukrainienne Dayana Yastremska et de la Russe Vera Zvonareva. Elles sont respectivement remplacées par Harriet Dart, Gréta Arn, Elena-Gabriela Ruse, Olga Danilović, Ivana Jorović, Misaki Doi et Nao Hibino.

Lauréates 
En simple, Garbiñe Muguruza remporte son septième titre en battant en finale Victoria Azarenka. Elle conserve ainsi son titre remporté en 2018.

En double, Asia Muhammad et Maria Sanchez remporte leur deuxième titre ensemble en battant en finale Monique Adamczak et Jessica Moore. Il s'agit de leur  respectif en double dames.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monterrey
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2019
Monterrey
Sport au Mexique en 2019
Tennis en avril 2019